Antonio Comi (1964) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Gerolamo Comi (1831-1909) – presbitero italiano
 Gianmario Comi (1992) – calciatore italiano
 Girolamo Comi (1890-1968) – poeta italiano
 Ivano Comi (1953-2018) – scrittore italiano
 Lara Comi (1983) – politica italiana
 Mario Comi (...-...) – calciatore italiano
 Paolo Comi – calciatore
 Vincenzo Comi (1765-1835) – chimico, medico, politico e industriale italiano
 Vincenzo Caio Bruto Comi (1849-1930) – patriota e politico italiano

Comi è, inoltre, una forma italianizzata per Komi:
 Repubblica dei Komi – Repubblica autonoma della Russia
 Komi – popolo